La Beta Ethniki 2001-2002 è la 43ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 2002-2003
      Retrocesse in Gamma Ethniki 2002-2003

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2001
Calcio nel 2002